

Voornaam
 Carol (voornaam), zowel voor jongens als voor meisjes
 Karel, de Roemeense vorm van deze voornaam

Personen
 Carol I van Roemenië, een Roemeense koning
 Carol II van Roemenië, een Roemeense koning
 Carol van Herwijnen, een Nederlands acteur
 Carol-Peter Gouw, een Nederlands schaker
 Carol Reed, een Engels regisseur
 Carol Yager, een Amerikaanse vrouw; de zwaarste mens ooit vastgesteld
 Carol Beach York, een Amerikaanse schrijfster
 Carol Heiss, een Amerikaans kunstschaatsster

Muziek
 Carol (kerstlied), een (Engels) kerstlied ofwel Christmas carol
 Carol (nummer), een rock-'n-roll-nummer van Chuck Berry
 Carol (Al Stewart), een nummer van Al Stewart
 Carol (band), een Japanse popgroep

Andere 
 Carol (film), een film uit 2015 van Todd Haynes